Islands (inglese per "isole") può riferirsi a:

Letteratura 
Islands – romanzo di Marta Randall del 1976

Musica 
Islands – album dei King Crimson del 1971 
Islands – album di The Band del 1977 
Islands – album dei Kajagoogoo del 1984 
Islands – album di Mike Oldfield del 1987 
Islands – singolo di Mike Oldfield del 1987
Islands – album di David Arkenstone e Andrew White del 1989 
 Islands – album di Roger Eno e Laraaji del 1989
Islands – singolo di The xx del 2009
Islands – album degli Ash del 2018
Islands – gruppo musicale canadese

Televisione 
 Islands - film per la televisione del 1984 diretto da René Bonnière

Pagine correlate 
Island